Лайон (округ, Айова)
Лайон (округ, Канзас)
Лайон (округ, Кентуккі)
Лайон (округ, Міннесота)
Лайон (округ, Невада)